Mercedes-Benz 220 ist Bezeichnung für folgende Personenkraftwagen:
 Mercedes-Benz 220 / 220 Coupé / 220 Cabriolet (gebaut 1951–1955), siehe Mercedes-Benz W 187
 Mercedes-Benz 220 / 220 S / 220 S Coupé / 220 S Cabriolet (gebaut 1954–1959), siehe Mercedes-Benz W 180
 Mercedes-Benz 220 SE (gebaut 1958–1960), siehe Mercedes-Benz W 128
 Mercedes-Benz 220 / 220 S / 220 SE (gebaut 1959–1965), siehe Mercedes-Benz Baureihe 111
 Mercedes-Benz 220 / 220 D (gebaut 1967–1976), siehe Mercedes-Benz /8
 Mercedes-Benz 220 D (gebaut 1976–1979), siehe Mercedes-Benz Baureihe 123
 Mercedes-Benz 220 E/CE/TE / E 220/T/Coupé/Cabriolet (gebaut 1992–1997), siehe Mercedes-Benz Baureihe 124
 Mercedes-Benz C 220 / C 220 Diesel / C 220 CDI (gebaut 1993–2001), siehe Mercedes-Benz Baureihe 202
 Mercedes-Benz E 220 Diesel / C 220 CDI (gebaut 1995–2002), siehe Mercedes-Benz Baureihe 210
 Mercedes-Benz V 220 CDI (gebaut 1999–2003), siehe Mercedes-Benz W 638
 Mercedes-Benz C 220 CDI (gebaut 2000–2007), siehe Mercedes-Benz Baureihe 203
 Mercedes-Benz C 220 CDI / CLC 220 CDI (gebaut 2000–2010), siehe Mercedes-Benz CL 203
 Mercedes-Benz E 220 CDI (gebaut 2003–2009), siehe Mercedes-Benz Baureihe 211
 Mercedes-Benz CLK 220 CDI (gebaut 2005–2009), siehe Mercedes-Benz Baureihe 209
 Mercedes-Benz C 220 CDI / BlueEFFICIENCY (gebaut 2007–2015), siehe Mercedes-Benz Baureihe 204
 Mercedes-Benz E 220 CDI / E 220 BlueTEC | BlueEFFICIENCY (gebaut 2009–2014), siehe Mercedes-Benz Baureihe 212
 Mercedes-Benz A 220 CDI / A 220 d (gebaut 2012–2018), siehe Mercedes-Benz W 176
 Mercedes-Benz B 220 / B 220 CDI (gebaut 2012–2018), siehe Mercedes-Benz W 242/W 246
 Mercedes-Benz C 220 d / Blue EFFICIENCY (gebaut seit 2014), siehe Mercedes-Benz Baureihe 205
 Mercedes-Benz V 220 CDI (gebaut seit 2014), siehe Mercedes-Benz Baureihe 447
 Mercedes-Benz GLC 220 d (gebaut seit 2015), siehe Mercedes-Benz X 253
 Mercedes-Benz E 220 d (gebaut seit 2016), siehe Mercedes-Benz Baureihe 213
 Mercedes-Benz GLC 220 d Coupé (gebaut seit 2016), siehe Mercedes-Benz C 253
 Mercedes-Benz CLA 220 (gebaut seit 2016), siehe Mercedes-Benz Baureihe 117
 Mercedes-Benz X 220 d (gebaut seit 2017), siehe Mercedes-Benz Baureihe 470
 Mercedes-Benz A 220 / A 220 d,  (gebaut seit 2018), siehe Mercedes-Benz Baureihe 177
 Mercedes-Benz B 220 / B 220 d (gebaut seit 2018), siehe Mercedes-Benz W 247